

Geografie
Tilly (België), plaatsje in de Belgische gemeente Villers-la-Ville

 Tilly (Eure)
 Tilly (Indre)
 Tilly (Yvelines)
ook:
Tilly-Capelle, Pas-de-Calais
Tilly-la-Campagne, Calvados
Tilly-sur-Meuse, Meuse
Tilly-sur-Seulles, Calvados

Personen
Tilly (voornaam), meisjesnaam

Geboren voor 1800
Charles de T'Serclaes Tilly (1785–1869), Zuid-Nederlandse edelman
Johan t'Serclaes van Tilly (1559–1632), opperbevelhebber van de keizerlijke legers tijdens de Dertigjarige Oorlog
Claude-Frédéric t'Serclaes van Tilly (1648–1723), gouverneur van Maastricht

Geboren na  1800
Tilly (zangeres) (1947), Vlaamse zangeres, pseudoniem van Tilly Heylen
Tilly Buij (1957), Nederlandse kunstenaar, vormt samen met Gerard Groenewoud kunstenaarsduo Groenewoud/Buij
Tilly Edinger (1897–1967) Duits-Amerikaanse paleontoloog en grondlegger van de paleoneurologie
Tilly Fleischer (1911–2005) Duitse atlete
Tilly Losch (1903–1975), Oostenrijkse actrice, danseres en schilder
Tilly Lus (1888–1971), Nederlandse actrice
Tilly Newes (1886–1970), Oostenrijkse actrice
Tilly Perin-Bouwmeester (1893-1984), Nederlandse actrice
Tilly Scott Pedersen (1975), Deense actrice en fotomodel
Tilly Smith (1994), Britse vrouw die als tienjarige honderden mensen redde voordat de tsunami van december 2004 het Thaise Phuket bereikte
Charles Tilly (1929–2008), Amerikaans socioloog, politicoloog en historicus
Jennifer Tilly (1958), Amerikaanse actrice
Meg Tilly (1960), Canadees-Amerikaanse voormalige actrice en danseres
Tilly Verhoef (1956), Nederlandse voormalige atlete
Tilly van der Zwaard (1938), Nederlandse voormalige atlete

Overig
Tilly Masterson, personage uit James Bond-verhaal Goldfinger
Tilly and the Wall, Amerikaanse indiepopband